«Хоффа» () — фильм режиссёра Дэнни Де Вито. Премьера состоялась 11 декабря 1992 года в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз.

Сюжет 

Биографический фильм об американском профсоюзном лидере Джимми Хоффе. Свою карьеру Хоффа начинает в тридцатые годы с агитации водителей грузовиков, убеждая их вступать в профсоюз. Позднее были стремительный карьерный рост, связи с мафией, тюремный срок и досрочное освобождение.

Джимми Хоффа исчез при загадочных обстоятельствах. Его исчезновение породило множество слухов. Один из них, упорно муссировавшийся в СМИ, утверждает, что он был похоронен под десятиярдовой отметкой на поле стадиона «». Позднее бывший киллер мафии Фрэнк Ширан признался, что он убил Хоффу, о чём рассказывается в документальной книге Чарлза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», и поставленном по ней фильме «Ирландец» (2019) режиссёра Мартина Скорсезе. Достоверность книги до сих пор остаётся под вопросом.

В ролях

Критика 
Роджер Эберт дал фильму 3,5 звезды из 4 написал: «Вот фильм, который находит правильный вид и тон для своего материала. Не многие режиссеры были бы настолько уверены в себе, чтобы просто показать нам Джимми Хоффу вместо того, чтобы рассказывать нам все о нем. Это фильм, в котором говорится между строк, о том, что не сказано. Он не столько о том, что случилось с Джимми Хоффой, сколько о том, что что-то в конечном итоге произойдет».

Питер Трэверс из Rolling Stone также дал фильму 3,5 из 4 звезд и сказал: «Смелость жестокой эпопеи режиссера Дэнни ДеВито сочетается с поразительной физической и вокальной трансформацией Николсона в Джимми Хоффу. Переключение может ограничить другого актера, но не Николсона».

Винсент Кэнби из The New York Times писал: «Это оригинальное художественное произведение, основанное на фактах, задуманное с воображением и последовательной точкой зрения». Кэнби отмечает, что в фильме есть «жестокий скептицизм, который редко встречается в американских фильмах. Он заставляет зрителей делать собственные выводы».

Кеннет Тюран из Los Angeles Times отметил: «Это лаконичная, загадочная работа, демонстрирующая изящество разговорного языка, но хлопотная с точки зрения структуры и развития персонажей».

Алекс фон Тунцельманн из The Guardian поставил фильму оценку «C-», заявив: «В фильме предпринята попытка найти осторожный средний путь между прославлением Хоффы как героя рабочего класса и осуждением его как гангстера. Но, несмотря на выступление Николсона, после более двух часов экранного времени, Джимми Хоффа остается загадкой».

Награды 
В 1993 году оператор фильма  был номинирован на премию «Оскар» в категории «За лучшую операторскую работу». Фильм также был номинирован на «Золотого медведя» на 43-м Берлинском международном кинофестивале.

См. также 
 Рафферти (фильм)

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Франции
Гангстерские фильмы
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года
Фильмы Франции 1992 года
Фильмы, спродюсированные Дэнни Де Вито
Фильмы Canal+